est une expression anglo-saxonne signifiant « mauvais numéro ». Elle peut faire référence à :

 , titre original dErreur sur la personne,  de la  de Diagnostic : Meurtre () ;

 , film indien de Motin Rahman sorti en 2004 ;

 , chanson de The Cure présente sur l'album  sorti le  ;
 ''''', single de George Jones sorti en .

Voir aussi